Rialto, comune in provincia di Savona
 Rialto, località (non frazione) di Brugine in provincia di Padova
 Rialto, zona di Venezia conosciuta soprattutto per il ponte di Rialto
 Rialtoccupato, importante centro politico culturale di Roma
 Rialto, città della California
 Rialto Towers, grattacielo della città di Melbourne in Australia
 Rialto, rialzamento di un piano naturale che serviva a proteggere i villaggi limitrofi
 Rialto, gruppo musicale britannico
 Rialto, album omonimo
Rialto, film del 2019 diretto da Peter Mackie Burns.
 Rialto, software per il knowledge discovery dell'Exeura